Název Radostín má více sídel:
 Radostín (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Radostín (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Radostín nad Oslavou – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Radostín (Sychrov) – část obce Sychrov v okrese Liberec

Externí odkazy